Црнобради може да се односи на:

 Едвард Тич звани Црнобради, озлоглашени енглески гусар 
 Црнобради, стрип јунак